Douvres kan avse:

 Douvres, Ain – en kommun i departementet Ain i Frankrike
 Douvres-la-Délivrande – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie i Frankrike